Hr.Ms. Noordbrabant (1900), een Nederlands pantserdekschip van de Hollandklasse.
 Hr.Ms. Noord Brabant (1955), een Nederlandse onderzeebootjager van de Hollandklasse.